Exostratum är ett släkte av bladmossor. Exostratum ingår i familjen Calymperaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Exostratum